Expresso das Nove é um periódico semanário açoriano publicado na ilha de São Miguel.

Com sede no Pico da Pedra, na Ribeira Grande, circula à sexta-feira. Veicula notícias a nível regional e, por vezes, nacional. Os seus conteúdos incidem sobre: economia, mercados, tecnologias, quotidiano, política, ambiente, artes, cultura, desporto e lazer.

Ligações externas 
 

Jornais dos Açores
Jornais em língua portuguesa